DDX peut signifier :
 classe Zumwalt, une catégorie de destroyers mise en service dans l'United States Navy dans les années 2010 ;
 device dependent X driver, le pilote du serveurs x.

DDx peut signifier :
 diagnostic différentiel, selon la liste d'abréviations en médecine.

Code